Антон Ковалёв (род. 4 марта 1992) — канадский шахматист, гроссмейстер (2008).

В составе сборных Аргентины участник 38-й Олимпиады (2008) в Дрездене и Канады участник 41-й Олимпиады (2014) в Тромсё.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Аргентины
Шахматисты Канады